Izumo – miasto w Japonii
 Izumo-taisha – chram shintō
 Prowincja Izumo – historyczna prowincja Japonii
 Izumo – typ japońskich krążowników pancernych
 „Izumo” – japoński krążownik pancerny typu Izumo
 „Izumo” – japoński współczesny niszczyciel śmigłowcowy